Jakob Albrecht von Sienen ist der Name folgender Personen:

* Jacob Albrecht von Sienen (der Ältere) (1724–1800), deutscher Jurist, Bürgermeister in Hamburg
 Jakob Albrecht von Sienen (der Jüngere) (1768–1837), deutscher Jurist und Beamter, Senatssyndicus in Hamburg